Джон Ллуэ́ллин Кайл (; , , Небраска, США) — американский государственный деятель, политик. 

Сенатор США от штата Аризона (1995 — 2013; с 4 сентября по 31 декабря 2018 года). Член Республиканской партии. Сын Джона Генри Кайла, который был членом Палаты представителей США от штата Айова.

Биография 
Окончил Аризонский университет, получил степень в области права (1966) и занимался юридической практикой в городе Финикс.

В 1987—1995 — член Палаты представителей США.

Был избран в Сенат США в 1994 году. Он был переизбран в 2000 и 2006 годах.

В 2012 году отказался от переизбрания в Сенат, и его кресло занял вновь республиканец — Джефф Флэйк, победивший в предвыборной борьбе демократа Ричарда Кармону.

4 сентября 2018 года стало известно, что губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил Кайла на место в Сенате, освободившееся после смерти Джона Маккейна.

Кайл заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах, которые состоятся в 2020 году.

18 декабря 2018 года губернатор Дьюси объявил о назначении Марты Максалли сенатором США на место, которое освободится после намеченной на 31 декабря 2018 года отставки Кайла.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Джона Кайла
 Официальная биография
 

Члены Республиканской партии США
Сенаторы от штата Аризона
Члены Палаты представителей от штата Аризона
Адвокаты США
Выпускники Юридического колледжа Аризонского университета
Выпускники Аризонского университета